Furia de titanes puede hacer alusión a:

 Furia de titanes, película de 1981 basada en el mito griego de Perseo y dirigida por Desmond Davis.
 Furia de titanes, adaptación dirigida por Louis Leterrier en 2010 de la película anterior.
 Wrath of the Titans, Furia de Titanes 2 (Hispanoamérica), Ira de Titanes (España), secuela de 2012 de la anterior, dirigida por Jonathan Liesbeman.